Ulica Hetmańska w Białymstoku
 
 Ulica Hetmańska w Poznaniu
 Ulica Hetmańska w Rzeszowie

Hetmańska